Der Kanton Pays de Briey ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Briey, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Jœuf.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den Kantonen Audun-le-Roman (21 Gemeinden), Briey (neun Gemeinden) und Conflans-en-Jarnisy (neun Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt in der Nordhälfte des Départements Meurthe-et-Moselle.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 37 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Briey, Mance und Mancieulles → Val de Briey

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann André Corzani/Rosemary Lupo (beide FG) gegen Jessica Goujet/Sébastien Pluntz (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 53,80 % (Wahlbeteiligung:42,82 %).

Einzelnachweise 

Paysdebriey